Le terme Bastei est un mot allemand signifiant bastion. Il peut désigner :
 la Bastei, une formation rocheuse située au sud-est de Dresde en Allemagne ;
 la Bastei, un bâtiment de style expressionniste à Cologne, en Allemagne ;
 (26757) Bastei est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.